Der Distrikt Lissabon () ist ein Distrikt in Portugal, der aus der traditionellen Provinz Estremadura besteht. Die Nachbardistrikte heißen Leiria im Norden, Santarém im Osten und Setúbal im Süden. Im Westen grenzt der Distrikt an den Atlantischen Ozean. 

Die Fläche beträgt 2761 km², der Distrikt hat eine Bevölkerung von 
2.963.272 Millionen (Stand 2019). Hauptstadt des Distrikts ist Lissabon. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: L.

Der Distrikt Lissabon teilt sich in 16 Kreise (Municípios):

Bis zur Umstrukturierung im Jahr 2002 war der Distrikt komplett in die Region Lisboa e Vale do Tejo integriert und in die beiden Subregionen Grande Lisboa und West (Portugal), erweitert um Lezíria do Tejo, aufgeteilt.

Danach wurde Lisboa e Vale do Tejo wesentlich verkleinert und in Região de Lisboa umbenannt. Während die Subregion Grande Lisboa in der Region Lissabon verblieb, wurde die Subregion West (Portugal) (Oeste) der Região Centro und Lezíria do Tejo der Região do Alentejo zugeordnet.

Lissabon